Kicken (internet), verwijdering van een gebruiker zonder een ban in te stellen,
 Kicken, term uit de straattaal, vergelijkbaar met genieten,
 Kicken, een anglicisme van het werkwoord to kick met als betekenis schoppen of trappen
 Hubert Kicken, een Nederlandse accordeonist,
 Patrick Kicken, een Nederlandse radio-dj,
 Winfried Kicken, lid van de Nederlandse muziekgroep Roots Syndicate,
 DJ Kicken vs Mc-Q, een Nederlands producerduo,
 Kicken (televisieserie), Nederlandse jeugdserie, uitgezonden door Yorin in 2005

Zie ook 
 Kick (doorverwijspagina)
 Afkicken